Это список стран Африки по площади.

Список стран

См. также 
 Страны Африки по населению

 Список стран по населению
 Страны Европы по площади
 Страны Европы по населению
 Страны Океании по населению

Примечания 

Сравнительные списки стран
Списки:Африка